Betanzos bezeichnet:
 Betanzos, Stadt in Spanien
 Betanzos (Comarca), Comarca in Spanien
 Betanzos (Bolivien), Stadt in Bolivien
 Municipio Betanzos, Landkreis in Bolivien

Betanzos ist der Familienname folgender Personen:
 Berta Betanzos (* 1988), spanische Seglerin
 Yoandri Betanzos (* 1982), kubanischer Leichtathlet